

Geografia

Svizzera 
 Jorat – regione naturale (Canton Vaud)
 Jorat-Menthue – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Jorat-Mézières – comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)